Улица Труда́ — улица в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Крым 
 cпорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России.
 Улица Труда в Симферополе.

Россия 
 Улица Труда во Владимире.
 Улица Труда в Екатеринбурге.
 Улица Труда в Ижевске.
 Улица Труда в Калуге.
 Улица Труда в Кирове.
 Улица Труда в Медвежьегорске.
 Улица Труда в Пиндушах.
 Улица Труда в Омске.
 Улица Труда во Пскове.
 В Санкт-Петербурге:
 Улица Труда в Адмиралтейском районе.
 Улица Труда в Колпине.
 Улица Труда в Левашове.
 Улица Труда в Ломоносове.
 Улица Труда — прежнее (в 1919—1993 гг.) название Леонтьевской улицы в Пушкине.
 Улица Труда в Стрельне.
 Улица Труда в Тярлево.
 Улица Труда в Усть-Ижоре. 
 Улица Труда в Петро-Славянке.
 Улица Труда в Александровской.
 Улица Труда в Сочи.
 Улица Труда в Челябинске.
 В Ленинградской области:
 Улицы Труда в Бокситогорском районе — в городах Бокситогорске и Пикалёво.
 Улицы Труда в Волосовском районе — в городе Волосово и деревне Торосово.
 Улица Труда во Всеволожском районе — в городском посёлке имени Морозова.
 Улица Труда в Выборгском районе — в городском посёлке Лесогорский.
 Улицы Труда в Гатчинском районе — в городском посёлке Вырица и посёлке Карташевская.
 Улицы Труда в Кингисеппском районе — в городе Кингисеппе (на территории садоводческого некоммерческого товарищества «Фабричное») и в садоводческом массиве Тикопись (на территории садоводческого некоммерческого товарищества «Полянка»).
 Улицы Труда в Кировском районе — в городских посёлках Синявино и Назия, а также в посёлке Синявино-2.
 Улицы Труда в Лодейнопольском районе — в городе Лодейное Поле и посёлке Янега.
 Улица Труда в Ломоносовском районе — в деревне Заостровье.
 Улицы Труда в Тосненском районе — в городском посёлке Форносово и деревне Нурма.
 Улицы Труда в Подпорожском районе — в городе Подпорожье и городских посёлках Вознесенье и Важины, а также на территории садоводческого товарищества «Горняк» в Важинском городском поселении.
 Улица Труда в Приозерском районе — в посёлке Соловьёвка.
 Улицы Труда в Тихвинском районе — в городе Тихвине и деревне Никульское.

Украина 
 Улица Труда в Харькове.

См. также 
 Бульвар Труда
 Площадь Труда
 Трудовая улица
 Улица Героев Труда